Сиверт Хеггхейм Маннсверк (; родился 8 мая 2002) — норвежский футболист, полузащитник клуба «Молде».

Клубная карьера 
Маннсверк начал карьеру в клубе «Согндал», откуда 28 июля 2021 года перешёл в «Молде».

Карьера в сборной 
Выступал за молодёжные сборные Норвегии возрастом до 15, до 16, до 17, до 18, до 20 лет и до 21 года.

Примечания 

Игроки ФК «Согндал»
Игроки ФК «Молде»